Свети Дух може да се отнася за:
 Свети Дух, ипостас на Бог в християнството
 Църкви
 източнокатолическа църква „Свети Дух“ в град София
 католическа църква „Свети Дух“ в град Пловдив
 „Свети Дух“ в Горна Брестница, България
 Храм на връх Цирикова църква в Родопите, България
 „Свети Дух“, в Ландсхут, Германия
 Свети Дух - крепост в Южна България